Világkönyvtár, a Tolnai kiadó 1914–1918 között kiadott magyar szerzős könyvsorozata
Világkönyvtár, a Tolnai kiadó 1920-as évekbeli magyar és külföldi szerzős könyvsorozata
Világkönyvtár, a Révai kiadó 1912–1936 között megjelent könyvsorozata
Világkönyvtár, a budapesti Pantheon kiadó 1935–1936-ban megjelent könyvsorozata 
Világkönyvtár, a Magvető könyvkiadó által 1957–1994 között közreadott világirodalmi sorozat